Canal 11 puede referirse a:

Argentina 
 Canal 11 de Buenos Aires.
 Canal 11 de Formosa.
 Canal 11 de Ciudad de Paraná.
Canal 11 (actualmente Telefe Salta) de Salta.

Chile 
 Canal 11 de Curicó.
 Chilevisión de Santiago de Chile.

España 
 Canal 11 de La Palma, Islas Canarias.

Guatemala 
 Canal 11.

Honduras 
 Canal 11 de San Pedro Sula.

México 
 Canal Once, canal público del Instituto Politécnico Nacional.

Nicaragua 
 TV Red de Managua.

Uruguay 
 Canal Once de Maldonado.

Canales de televisión por número